Elwing is een personage uit de boeken van J.R.R. Tolkien. Ze is een dochter van Dior Eluchíl en Nimloth en is een van de Halfelfen, maar ze heeft ervoor gekozen tot de Elfen te worden gerekend. Haar naam is het Sindarijnse woord voor Sterrenevel.

De Tweede Broedermoord 
Elwing werd geboren in Ossiriand voor de verwoesting van Doriath. Ze verloor haar ouders en haar broers Eluréd en Elurín bij de aanval van de zonen van Fëanor, die bekendstaat als de Tweede Broedermoord. Elwing ontkwam naar de Havens van de Sirion, waar het restant van het volk van Gondolin zich bij de vluchtelingen uit Doriath voegde. Na verloop van tijd trouwde Elwing met Eärendil, een Halfelf uit Gondolin die het verenigde volk leidde. Ze kreeg twee zonen: Elros en Elrond. Ook de Silmaril van Dior was meegenomen uit Doriath.

De Derde Broedermoord 
In I 538, toen de vermaarde zeeman Eärendil op reis was, vielen de overgebleven zonen van Fëanor de havens aan en doodden veel Elfen. Zo hoopten ze de Silmaril, die ze als hun eigendom beschouwden, te veroveren. Om zichzelf te redden, wierp Elwing zichzelf met de Silmaril in zee, maar Ulmo veranderde haar in een grote witte vogel met de Silmaril als een ster op haar borst. In die vorm vond ze haar man. Eärendil was altijd aan het zoeken naar de weg naar het Westen, om de hulp van de Valar te vragen, omdat de oorlog tegen Morgoth uitzichtloos was. Toen Elwing haar man gevonden had, gingen ze terug naar de Havens van de Sirion.

De reis naar Valinor 
Nu had Eärendil geen hoop meer in Midden-aarde en zocht hij des te harder naar Valinor. Elwing ging met hem mee, omdat ze zich niet meer van hem wilde laten scheiden en door de kracht van de Silmaril slaagden ze erin de Onsterfelijke Landen te bereiken. Toen Eärendil voor de Valar het lot van de Elfen en de Mensen bepleitte, besloten de Valar ten strijde te trekken tegen Morgoth en zijn slaven. In de Oorlog van Gramschap die volgde werd Morgoth verslagen en doodde Eärendil de gevleugelde draak Ancalagon de Zwarte.

Het lot van Elwing en Eärendil 
Omdat Elwing en Eärendil Halfelfen waren, kregen ze de keuze om bij de Mensen of bij de Elfen te horen. Eärendil liet Elwing de keuze, en zij koos voor de Elfen, hoewel Eärendil zich meer met de Mensen verbonden voelde. Eärendil voer vanaf toen met zijn schip Vingilot en de Silmaril door de lucht en toen hij zichtbaar werd boven Midden-aarde werd hij gezien als Gil-Estel, de ster van hoop.

Elwing vergezelde hem niet op zijn reizen, maar liet een witte toren bouwen aan de kust van Belegaer in het noorden van de Onsterfelijke Landen, want ze hield meer van de aarde, de zeewind en vogels. Omdat ze veel met vogels omging en er zelf één geweest was, kreeg zij de gave te vliegen en de vogels te verstaan. Als Eärendil in de buurt van haar toren was, vloog ze naar hem toe. En alle zeevogels kwamen bij tijd en wijle naar haar toren.

Nageslacht 
De kinderen van Eärendil en Elwing waren Elros en Elrond. Elros koos voor het menselijke ras, werd de eerste koning van Númenor en was de stamvader van alle koningen van Númenor, Gondor en (delen van) Arnor. Elrond voegde zich bij de Elfen. Zijn dochter Arwen trouwde uiteindelijk met koning Aragorn Elessar, zodat de derde verbintenis tussen Mensen en Elfen tot stand kwam.

Afstamming van de koningen van het Herenigd Koninkrijk

Halfelf in werk van Tolkien